Дандо — фамилия:

 Дандо, Джилл (1961—1999) — английская журналистка и телеведущая.
 Дандо, Кэролин (род. 1989) — новозеландская певица, модель и актриса.

См. также 
 Данда
 Данди
 Дандас
 Дандара